Никола́й Москалёв:
 Москалёв, Николай Иванович (1897—1968) — советский художник, график и медальер.
 Москалёв, Николай Касьянович (1925—1944) — Герой Советского Союза.
 Москалёв, Николай Петрович (род. 1949) — российский государственный деятель.